L'appellation « Communauté de communes du Plateau de Lannemezan » peut faire référence à deux structures intercommunales distinctes du département de Hautes-Pyrénées :
 La Communauté de communes du Plateau de Lannemezan (2003-2013), créée le  et dissoute le  ; elle était composée de 8 communes.
 La Communauté de communes du plateau de Lannemezan Neste-Baronnies-Baïses, créée le  ; elle comprend 58 communes à cette date.

Communauté de communes dans les Hautes-Pyrénées